Meet the Missus – cortometraggio del 1924 diretto da Roy Clements, Fred Guiol
Meet the Missus – cortometraggio del 1929 diretto da Arvid E. Gillstrom
Meet the Missus – film del 1937 diretto da Joseph Santley
Meet the Missus – film del 1940 diretto da Malcolm St. Clair